

Персоналії 
 Чаус Микола Олексійович (нар. 13 грудня 1966) — суддя Дніпровського райсуду Києва, приймав рішення проти Автомайдану і підлягав люстрації відповідно до закону.
 Чаус Віктор Миколайович (нар. 5 червня 1940, с. Япміль, Україна — пом. 2019) — український художник, живописець, професор, Заслужений діяч мистецтв України, член Національної спілки художників України.
 Чаус В'ячеслав Анатолійович (нар. 28 серпня 1977) - Голова Чернігівської ОДА.
 Чаус Костянтин Юрійович (нар. 22 вересня 1990) — український футболіст, захисник. Екс-гравець юнацької збірної України з футболу.
 Ча́ус Юрій Богданович (нар. 14 серпня 1968) — український футбольний, головний тренер футбольного клубу «Миколаїв».
 Чаус Максим Іванович (нар. 13 січня 1994) — український футболіст, нападник ФК «Чернігів».
 Чаус Денис Володимирович (нар. 1 травня 1983) — український та російський волейболіст.

Населені пункти 

 Чаус — присілок у Коливанському районі Новосибірської області Російської Федерації.

Українські прізвища